Kaita peut faire référence à :
 Kaita, île en Finlande ;
 Kaita, un bourg de la préfecture de Hiroshima, au Japon ;
 Kaita, zone de gouvernement local de l'État de Katsina, au Nigeria ;
 Sani Kaita, footballeur nigérian.